Niemcy:
 Lichtenborn – dzielnica Hardegsen
 Lichtenborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm